Alex Dostie (né le  à Drummondville, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2016 dans la Ligue nationale de hockey par les Ducks d'Anaheim en , en . Il passe professionnel avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013 || Cantonniers de Magog || Midget AAA ||42 ||13 ||21 ||34 ||12 ||6 ||1 ||6 ||7 ||2
|-
|2013-2014 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||48 ||9 ||16 ||25 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||68 ||22 ||32 ||54 ||16 ||11 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2015-2016 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||54 ||25 ||48 ||73 ||10 ||10 ||6 ||4 ||10 ||4
|-
|2016-2017 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||32 ||15 ||21 ||36 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Islanders de Charlottetown || LHJMQ ||31 ||15 ||20 ||35 ||2 ||13 ||8 ||8 ||16 ||13
|-
|2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH ||41 ||3 ||7 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||5 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||37 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Oilers de Tulsa || ECHL ||5 ||4 ||4 ||8 ||0 ||20 ||14 ||10 ||24 ||4
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||40 ||11 ||4 ||15 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH ||20 ||0 ||5 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| HC TWK Innsbruck || ICEHL ||  || 

|10 ||2 ||5 ||7 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en avril 1997
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Islanders de Charlottetown
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Oilers de Tulsa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Innsbruck